Charles Kunz ist der Name folgender Personen:

 Charles Kunz (1896–1958), britischer Pianist und Bandleader, siehe Charlie Kunz 
* Charles Kunz (Fußballspieler) (* 1928), Schweizer Fußballspieler